RL Liguria 1 e Sbt Liguria sono due dei multiplex della televisione digitale terrestre presenti nel sistema DVB-T italiano.RL Liguria 1 appartiene a EI Towers S.p.A. interamente posseduta da 2i Towers S.r.l., a sua volta controllata al 100% da 2i Towers Holding S.r.l., che è partecipata per il 40% da Mediaset e per il 60% da F2i TLC 1 S.r.l..Sbt Liguria appartiene a Sbt.

Copertura 
RL Liguria 1 è una rete di primo livello disponibile in tutta la Liguria.Sbt Liguria è una rete di secondo livello disponibile in tutta la Liguria, eccetto la provincia della Spezia.

Frequenze 
RL Liguria 1 trasmette sul canale 27 della banda UHF IV in tutta la Liguria.Sbt Liguria trasmette sul canale 41 della banda UHF V in tutta la Liguria, eccetto la provincia della Spezia.

Servizi

Canali televisivi (RL Liguria 1)

Canali televisivi (Sbt Liguria)

Voci correlate 
 
 Servizi televisivi digitali terrestri nazionali in Italia
 Televisione digitale terrestre in Italia
 Televisioni locali del passato (Liguria)

Elenchi delle televisioni locali italiane
Reti televisive della Liguria